Aeroportul Internațional Teheran se poate referi la:
 Aeroportul Internațional Imam Khomeini, IKA/OIIE, principalul aeroport internațional al orașului
 Aeroportul Internațional Mehrabad, THR/OIII, aeroportul secundar al orașului, folosit în principal pentru zboruri interne